Kilian Stobæus henviser til:

 Kilian Stobæus den ældre (1690–1742) – svensk læge, professor i Lund
 Kilian Stobæus den yngre (1717–1792) – svensk læge, professor i Lund